Peng Chau kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tung Ping Chau Island, ö, Öarna, 
 Peng Chau (ö i Hongkong), 

Robotskapade Hongkongförgreningar